Кашупски се може односити на:

 Кашупски језик
 Кашуби
 Кашубија